Seznam korpusov z zaporedno številko 54.

Seznam 
 Pehotni
 54. strelski korpus (ZSSR)
 54. korpus (Wehrmacht)

Glej tudi